1UP puede referirse a:
 Vida extra, un término de videojuegos.
 1UP.com, un sitio de videojuegos.
 1UP!, álbum de illScarlett.